Пили́півський прову́лок — назва провулку в деяких країнах колишнього СРСР.

Пилипівський провулок — провулок у місті Київ.

Пилипівський (Філіпповський) провулок — провулок у місті Москва.

Провулки